Horvátország

Sokolovac falu Dežanovac községben, Belovár-Bilogora megyében
Sokolovac község, Kapronca-Kőrös megyében
Sokolovac, Katalinpuszta falu Hercegszöllős községben, Eszék-Baranya megyében